ITC es una sigla que puede referirse a:

 Industria, Turismo y Comercio, antiguo Ministerio del Gobierno de España
 Instituto Técnico Central La Salle E.T.
 Instrucción Técnica Complementaria, 52 instrucciones del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (España) (REBT) en las que se describen los aspectos técnicos de las instalaciones eléctricas. 
 Instituto Tecnológico de Celaya
 Instituto de Tecnología Cerámica
 Instituto Tecnológico de Computación
 Instituto Tecnológico de Canarias
 Information Theory and Coding
 Incorporated Television Company una fenecida productora y distribuidora británica de televisión y cine
Independent Television Commission, la agencia que reguló televisión comercial en el Reino Unido entre 1991 y 2003
 International Typeface Corporation, empresa tipográfica estadounidense

Siglas